

Hulsen, hameau de la commune de Nederweert, dans le Limbourg néerlandais
 Hulsen, village de la commune de Hellendoorn, dans l'Overijssel

Voir aussi 
 Friedrich van Hulsen (1580-1665), un graveur néerlandais.
 

Homonymie de toponyme